Markéta z Valois ( Marguerite de Valois, 1295 – červenec 1342) byla hraběnka z Blois, Dunois a Frétevalu.

Život 
Narodila se jako třetí dcera Karla z Valois a jeho první manželky Markéty, dcery neapolského krále Karla II. Roku 1310 se stala manželkou Víta z Blois-Châtillonu. Zemřela v červenci 1342 a byla pohřbena v klášteře Guiche.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Hraběnky z Blois
Pohřbení v klášteře Guiche
Narození v roce 1295
Úmrtí v roce 1342
Ženy